Lilleø kan syfta på följande platser:

Danmark 

 Lilleø, Vordingborgs kommun, ö, 
 Lilleø, Lollands kommun, ö, 
 Lilleø, Ærø kommun, ö,